Råda socken kan avse:
Råda socken, Askims härad, Västergötland
Råda socken, Kållands härad, Västergötland
Norra Råda socken, Älvdals härad, Värmland
Södra Råda socken, Visnums härad, Värmland